Steinwedel steht für

 Steinwedel, ein Ortsteil der Stadt Lehrte in Niedersachsen

Steinwedel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Steinwedel (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Ruth Wetzel-Steinwedel (* 1948), deutsche Juristin, Vizepräsidentin des Bundessozialgerichts
 Ulrich Steinwedel (* 1949), deutscher Richter